Бис-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Бис-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°55’с. ш. 145°51’в. д..
 Бис-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°16’с. ш. 133°17’в. д..

Примечания

См. также 
 Бес-Кюель
 Бир-Кюель